A competição de luta livre até 75 kg feminino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 18 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
Erica Wiebe, do Canadá ganhou-se o título olímpico superando, na final, Guzel Manyurova, do Cazaquistão. Nos combates pelo bronze levaram a melhor Zhang Fengliu, da China, e Ekaterina Bukina, da Rússia.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Classificação final 

Livre 75 kg feminino